Юрий Косте́нко:
 Костенко, Юрий Васильевич (род. 1945) — украинский дипломат.
 Костенко, Юрий Иванович (род. 1951) — украинский политический и государственный деятель.